Kynard ist der Familienname von:

 Ben Kynard (1920–2012), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Charles Kynard (1933–1979), US-amerikanischer Musiker und Organist
 Erik Kynard (* 1991), US-amerikanischer Leichtathlet

Siehe auch:
 Kinard
 Kinnard